Clarissenklooster (Boom)
 Clarissenklooster (Brugge)
 Clarissenklooster (Eeklo)
 Clarissenklooster (Eindhoven)
 Clarissenklooster (Hasselt)
 Clarissenklooster (Helmond)
 Clarissenklooster (Hoogstraten)
 Clarissenklooster (Megen)
 Clarissenklooster (Roeselare)
 Clarissenklooster ('s-Hertogenbosch)
 Clarissenklooster (Tilburg)
 Clarissenklooster (Turnhout)
 Clarissenklooster (Sint-Truiden)

Zie ook 
 Clarissen